Натуральне число 1705
 1705 рік до нашої ери
 1705 рік нашої ери